Загайський — прізвище.

 Загайський Богдан Володимирович ( 1957) — український письменник, журналіст.
 Яків Загайський (1815—1887) — український церковний діяч, священик-василіянин, педагог, протоігумен ЧСВВ.